Petar Soljanin (mučenik), franjevac mučenik
 Petar Zlojutrić (1550. – 1623.), sofijski biskup
 Petar iz Soli, franjevac mučenik